Anastazja Siczek (ur. 1906, zm. 1980) – działaczka społeczna
 Franciszek Siczek (ur. 1897, zm. 1942) – urodzony w Woli Batorskiej pod Krakowem, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (Armii Andersa) – plutonowy, zginął 2 lipca 1942
 Jan Siczek (ur. 1907, zm. 1942) – urodzony 1907 w Antonówce, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (Armii Andersa) – strzelec, zginął 5 lipca 1942 w Szachrisabz
 Józef Siczek (ur. 1906) – ofiara represji stalinowskich, więzień obozu w Szepietówce i we Lwowie, od 2 września 1941 żołnierz Armii Andersa
 Kazimierz Siczek – polski operator dźwięku (m.in. Historia kina w Popielawach i Duże zwierzę)
ks. Piotr Siczek (ur. 1910, zm. 1975) – kapelan 5 batalionu 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej
 Ryszard Siczek (ur. 1949) – burmistrz gminy Piaski w województwie lubelskim
 Stanisław Siczek – (ur. 1914, zm. 1978) zastępca dowódcy podobwodu "Kolonka" Armii Krajowej
ks. bp Stefan Siczek (ur. 1937, zm. 2012) – 1992-2012 biskup pomocniczy diecezji radomskiej
 Tadeusz Siczek (ur. 1912) – ofiara represji stalinowskich, więzień obozu w Szepietówce i we Lwowie, od 2 września 1941 żołnierz Armii Andersa

Polskie nazwiska